Krautgartengraben ist ein Gewässername:

 Krautgartengraben (Erzbach), linker Zufluss des Erzbachs (zur Enns) bei Hieflau, Gemeinde Landl, Bezirk Liezen, entlang der Grenze zum Bezirk Leoben, beide Steiermark
 Krautgartengraben (Gröbenbach), rechter Zufluss des Gröbenbachs nach Puchheim-Ort, Stadt Puchheim, Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern
 Krautgartengraben (Mindel),  linker Zufluss der Mindel nach der Scheppachermühle, Markt Jettingen-Scheppach, Landkreis Günzburg, Bayern